Bepaalde soort pijlstaartrog, de  (gewone) pijlstaartrog (Dasyatis pastinaca)
 De familie van de Pijlstaartroggen (Dasyatidae)